Clinchfield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clinchfield (Georgia)
 Clinchfield (North Carolina)
 Clinchfield (Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Clinchfield Depot, in Erwin, Tennessee, ID-Nr. 93000530
 Clinchfield Railroad Station, in Kingsport, Tennessee, ID-Nr. 73001842